

Geografia
 Jolivet – comune francese situato nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Jolivet – comune sudafricano nella municipalità locale di Ubuhlebezwe

Persone
 André Jolivet (1905-1974) – compositore francese
 Adrien Jolivet (1981) –  attore e cantante francese
 Jean Jolivet (1925-2018) – filosofo francese
 Rita Jolivet (1890-1971) – attrice francese